Kim Seng-Yong (Toquio, 26 de fevereiro de 1987) é um futebolista profissional  norte-coreano, atacante, milita no Kyoto Sanga.

Ligações externas 
J. League (#11)
Thespa Kusatsu
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Norte
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club
Futebolistas do Thespakusatsu Gunma
Jogadores da Seleção Norte-Coreana de Futebol